Население Гонконга — жители специального административного района Гонконг, особой территориально-административной единицы Китайской Народной Республики. Гонконг является одним из самых густонаселённых районов в мире, с общей плотностью населения 6777 человек на км² (2016). В то же время в Гонконге один из самых низких в мире суммарных коэффициентов рождаемости — 1,22 ребёнка на женщину детородного возраста по состоянию на 2021 год (223-е из 227 мест в мире, ниже только в Макао, Сингапуре, Южной Корее и Республике Китай), что намного ниже коэффициента воспроизводства населения 2,1. В Гонконге происходит снижение рождаемости, от 8,6 рождений на 1000 человек в 2014 до 7,2 в 2018 году. По оценкам, в 2033 году 26,8 % населения будут составлять гонконгцы в возрасте 65 лет и старше, по сравнению с 18,48 % в 2020 году.

Этнически население Гонконга в основном состоит из ханьцев, которые составляют примерно 92 % населения. Многие из них происходят из разных регионов провинции Гуандун (Кантон). Также проживают выходцы из других провинций Южного Китая и эмигранты со всего мира, большинство из которых поселилось в Гонконге после окончания Второй мировой войны.

Динамика численности населения 

Примечание
 Цифры округлены до ближайшей сотни
 Данные за 2019 год предварительные по итогам первого полугодия
Источники Census and Statistics Department, , Office for National Statistics

Плотность населения 
Данные переписи населения Гонконга доступны в период с 1841 по 2011 годы. В 2011 году население Гонконга составляло чуть более 7 миллионов человек, а плотность населения составляла примерно 6300 человек на км². Это делало Гонконг четвёртым наиболее густонаселённым регионом в мире после Макао, Монако и Сингапура. По данным гонконгского Департамента переписи и статистики в 2016 году общая плотность населения составляла 6777 человек на км², а в 2017 году возросла до 6830 человек на км².

Население по возрасту и полу 

Возрастно-половой состав населения Гонконга согласно данным The World Factbook на 2020 год:
 0-14 лет — 12,81 % (мужчины — 490 477 /женщины — 437 971)
 15-24 лет — 8,81 % (мужчины — 334 836 /женщины — 303 897)
 25-54 лет — 42,66 % (мужчины — 1 328 529 /женщины — 1 763 970)
 55-64 лет — 17,24 % (мужчины — 582 047 /женщины — 668 051)
 65 лет и старше — 18,48 % (мужчины — 625 453 /женщины — 714 676)

Медианный возраст населения Гонконга согласно данным The World Factbook на 2020 год составил 45,6 года (7-е место в  мире), в том числе, 44,2 года у мужчин и 46,5 лет у женщин.

Население по месту рождения 
Большую часть населения Гонконга составляют его уроженцы, при этом их доля в населении выросла с 2006 по 2016 год с 60,3 % до 60,7 %. Количество жителей Гонконга, родившихся в материковом Китае, Макао и на Тайване за это же время сократилось с 2,298 млн человек (33,5 %) до 2,272 (31,0 %). В то же время значительно выросло число гонконгцев, родившихся за пределами Китая, с 0,43 млн (6,2 %) до 0,6 млн (8,4 %).

Национальный состав

Китайские группы 
По данным переписи 2016 года, 92 % населения Гонконга составляют этнические китайцы (ханьцы). 8 % составляют некитайские этнические группы, в первую очередь, филиппинцы и индонезийцы, составляющих приблизительно 4 % населения. Перепись в Гонконге не классифицирует китайские субэтнические группы. Тем не менее, большинство гонконгцев китайского происхождения прослеживают своё происхождение из различных районов Южного Китая. Часть гонконгцев происходят из хакко-говорящих деревень Новых Территорий Гонконга. Большинство мигрантов, говорящих на чаошаньском диалекте, переехали в Гонконг с конца 1940-х до начала 1970-х годов, в то время как мигранты из провинции Фуцзянь (ранее носители южноминьского языка и всё больше говорящих на среднеминьском и североминьском языках) составляли большую часть мигрантов с 1978 года. Многие тайшаньцы и кантонцы также мигрировали преимущественно после 1949 года.

В настоящее время основными китайскими субэтническими группами Гонконга являются пунти, хакка, кантонцы (включая тайшаньцев), хокло, и даньцзя. [21] Пунти и даньцзя считаются коренными жителями Гонконга, в отличие от кантонцов (включая тайшаньцев).

Некитайские этнические группы 
Ниже перечислены некитайские этнические группы со значительным присутствием в Гонконге:

 Африканцы
 Восточная Азия
 Японцы
 Корейцы
 Европейцы
 
 
 
 Североамериканцы
 Американцы
 
 Океания
 
 Южная Азия
 Индийцы
 Пакистанцы
 Непальцы
 Юго-Восточная Азия
 Филиппинцы
 Индонезийцы (в основном яванцы)
 Тайцы
 Вьетнамцы
 Ближний Восток
 Евреи

Статистика 

Источник: данные переписи населения 2016 года.

Гонконгцы 

Постоянные жители Гонконга обычно называют себя, на кантонском диалекте, «Хён Кон Ян» () буквально: «гонконгцы»; однако этот термин не ограничивается только жителями китайского происхождения из-за более чем 150-летней колониальной истории Гонконга, когда в британской колонии селились гражданские служащие и торговцы британского, индийского, русского и другого происхождения. В английском языке термин «гонконгцы» ('hong Kongers' или иногда 'hongkongers') используется для обозначения постоянного населения Гонконга, в то время как термин 'Hongkongese' иногда используется в качестве прилагательного для описания людей или вещей, связанных с Гонконгом.

Хотя гонконгцы не являются отдельной этнической группой и считаются китайцами (ханьцами), в то же время многие из них не идентифицируют себя как китайцы. В 2014 году Университет Гонконга провёл телефонный опрос, 42 % участников которого назвали себя «гонконгцами», 24 % — «гонконгцами в Китае», 18 % — «китайцами» и 15 % — «китайцами в Гонконге». Среди молодых гонконгцев считающих себя китайцами ещё меньше. Если в 1999 году 31 % опрошенных среди гонконгской молодёжи идентифицировали себя как китайцы, то в 2017 году лишь 3 %, при том, что среди всех возрастных групп назвали себя китайцами более трети опрошенных (34 %). Согласно опросу, проведённому Hong Kong Public Research Institute в 2019 году, во всех пяти возрастных группах считающих себя «гонконгцами» было больше чем «китайцев», при этом среди жителей Гонконга в возрасте младше 40 лет «гонконгцев» оказалось более 60 %, а «китайцев» менее 10 %, и лишь среди самых пожилых к китайцам причислили себя более 20 % опрошенных. Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов считает, что хотя «такой нации как „гонконгцы“ не существует, но, тем не менее, мы видим, что здесь [в Гонконге] возник особый слой людей, считающих себя неким отдельным образованием».

Языки

Уровень образования 
Согласно данным World Factbook в 2002 году 93,5 % жителей Гонконга старше 15 лет посещали школу, в том числе 96,9 % мальчиков и 89,6 % девочек.

Рождаемость и смертность 
В конце XX века в Гонконге рождаемость была одной из самых низких в мире. Тем не менее, за десятилетие между 2001 и 2011 годами число рождений удвоилось, главным образом из-за увеличения числа детей, рождённых в Гонконге женщинами, проживающими в материковом Китае. В 2001 году было зарегистрировано 7810 детей, рождённых женщинами из материкового Китая, 16 % от общего числа в 48 219 родов. В 2011 году женщины из материкового Китая родили в Гонконге 37 253 детей, что составило 45 % от общего числа 82 095 рождений.

В следующей таблице приведены показатели рождаемости и смертности в Гонконге в период с 1950 по 2015 год.

Согласно The World Factbook, в 2021 году коэффициент младенческой смертности в Гонконге составил 2,59 случая смерти на 1000 живорождений (216-е из 227 мест в мире).

Продолжительность жизни 
Согласно The World Factbook в 2021 году средняя ожидаемая продолжительность жизни для всего населения Гонокнга составила 83,41 года; 80,71 года для мужчин и 86,28 года для женщин. По данным ООН, Гонконг — это территория с самой высокой в ​​мире продолжительностью жизни.

В следующей таблице приведены показатели продолжительности жизни в Гонконге в период с 1950 по 2015 год по данным ООН.

Брак и фертильность 
Согласно The World Factbook в 2008 году средний возраст матери при первых родах составил 29,8 лет, в 2006 году средний возраст вступления в брак в Гонконге составлял 30 лет для мужчин и 27 лет для женщин.

Семейный статус
 Женаты — 3 423 995 (57,8 %)
 Никогда не был женаты — 1 920 522 (32 %)
 В разводе — 189 563 (3,2 %)
 Отдельно — 34 722 (0,6 %)

Коэффициент рождаемости
Согласно The World Factbook в 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в Гонконге составил 1,22 рождённых детей на одну женщину детородного возраста (223-е из 227 мест в мире, ниже только в Макао, Сингапуре, Южной Корее и Республике Китай).

Религии 

Более половины жителей Гонконга (56,1 % по состоянию на 2010 год) не являются религиозными. Религиозные люди в Гонконге исповедуют разнообразные религии, среди которых даосизм и буддизм (особенно китайский буддизм) являются обычными для людей китайского происхождения.

Конфуцианство популярно в Гонконге, но можно поспорить, является ли конфуцианство религией. Таким образом, конфуцианство исключено из некоторых исследований.

Христианство (протестантизм и католицизм) также распространены, как и неорганизованные китайские народные религии, чьи последователи могут заявить, что они не религиозны.

Традиционные религии, включая китайский буддизм, не поощрялись британским правлением, которое официально представляло христианство. Передача суверенитета над Гонконгом от Великобритании Китаю привела к возрождению буддизма и китайской народной религии.

По данным властей Гонконга в 2016 году 82,8 % населения составляли приверженцы китайской народной религии, буддизма, даосизма и нерелигиозные, 6,5 % исповедывали протестантизм, 5,1 % — католицизм, 4,1 % — ислам, 1,3 % — индуизм, 0,2 % — сикхизм.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Население Гонконга
Гонконг